kochankowie – osoby utrzymujące ze sobą pozamałżeńskie stosunki miłosne.
 Kochankowie – karta tarota 
 Kochankowie – dramat Wacława Grubińskiego z 1915

 Filmy
 Kochankowie − film z 1958 roku, francuski dramat w reżyserii Louisa Malle'a
 Kochankowie − film z 1968 roku, włosko-francuski melodramat w reżyserii Vittorio De Sica
 Kochankowie − film z 1991 roku, hiszpański melodramat kryminalny w reżyserii Vicente Aranda
 Kochankowie − film z 1999 roku, francuski melodramat w reżyserii Jeana-Marca Barra
 Kochankowie − film z 2008 roku, amerykański melodramat w reżyserii Jamesa Graya

Zobacz też 
 
 Kochanek
 Kochanka
 Kochanki

Przypisy